Kong Georg eller Kong George kan henvise til flere konger med dette navn:

Monarker

Kongeriget Bøhmen 
 Georg af Podiebrad (1420–1471), konge af Bøhmen 1458-1471

Kongeriget Grækenland 
 Georg 1. af Grækenland (1845–1913), konge af Grækenland 1863–1913
 Georg 2. af Grækenland (1890–1947), konge af Grækenland 1922–1924 og 1935–1947

Kongeriget Sachsen 
 Georg 1. af Sachsen (1832–1904), konge af Sachsen 1902–1904

Kongeriget Storbritannien 
 Georg 1. af Storbritannien (1660–1727), konge af Storbritannien og Irland 1714–1727
 Georg 2. af Storbritannien (1683–1760), konge af Storbritannien og Irland 1727–1760
 Georg 3. af Storbritannien (1738–1820), konge af Storbritannien og Irland 1760–1820
 Georg 4. af Storbritannien (1762–1830), konge af Storbritannien og Irland 1820–1830
 Georg 5. af Storbritannien (1865–1936), konge af Storbritannien og Irland 1910–1927, konge af Storbritannien og Nordirland 1927–1936
 Georg 6. af Storbritannien (1895–1952), konge af Storbritannien og Nordirland 1936–1952